Erinnerungsband steht für:

 Erinnerungsband, neben den Stolpersteinen ein alternatives Mittel der Erinnerungskultur
 Erinnerungsband, die Sonderausgabe eines gedruckten Buches zur Erinnerung an eine Person oder einen besonderen Anlass
 Erinnerungsband, das Band zur Befestigung und zum Tragen der verschiedenen Ausprägungen des Königlichen Kronen-Ordens (Preußen) am Bande

Siehe auch:
Liste der Erinnerungsbänder in Augsburg